Engels voor komiek
 Een werk van Maurizio Cattelan, Comedian (kunstwerk)
 Comedian (documentaire), een documentaire van Christian Charles uit 2002 over Jerry Seinfeld